Francisco Sá bzw. Francisco de Sá ist der Name folgender Personen:

* Francisco Sá (* 1945), argentinischer Fußballspieler
 Francisco Sá Carneiro (1934–1980), portugiesischer Politiker und Ministerpräsident
 Francisco de Sá de Miranda (1485–1558), portugiesischer Dichter
 Francisco Tilman de Sá Benevides (1950–2010), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist und Politiker, siehe Francisco Benevides
 Francisco Maria Correia de Sá e Benevides (1846–1896), brasilianischer Rechtsanwalt und Politiker